GR (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
GR-pad, de Belgische, Franse en Spaanse benaming voor een lange-afstandswandelpad
GR, Delftse benaming voor een gemeenschappelijke ruimte in een studentenhuis
Glutathionreductase
Grafische rekenmachine
Graubünden (afkorting: GR), een Zwitsers kanton
Griekenland (ISO landcode: GR)
Groepsrisico, maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een ramp
Gramsh (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan (kentekencode GR)
Good Riddance, een Amerikaanse punkband waarvan de naam soms wordt afgekort tot GR